Davide Lo Surdo (Roma, 24 de julho de 1999) é um guitarrista italiano. 

A revista Rolling Stone nomeou-o o guitarrista mais rápido da história devido à sua capacidade de tocar 129 notas por segundo.

Biografia 

Lo Surdo nasceu em Roma, Itália, em 24 de julho de 1999 e começou a tocar guitarra aos nove anos de idade, tendo aulas com um padre em uma igreja.

Carreira 

Lo Surdo foi premiado no Sanremo Music Awards na Itália como o guitarrista mais rápido de todos os tempos e em 2020, lançou Destiny que foi incluído na compilação Sanremo Music Awards 2020.

Lo Surdo tocou no 10º Rolling Stone Music & Run anual em São Paulo um ano após sua turnê pela Índia em janeiro de 2020, que incluiu paradas em Guwahati, Kharagpur e Calcutá.

Lo Surdo publicou Full Emersion em 2022, no qual discutiu as profundas mudanças que ocorreram em sua vida.

Estilo musical e influências 

Inspirado por Michael Angelo Batio, Lo Surdo reconheceu o gênero Shred como seu aos 15 anos. 

Ao tocar uma série de cinco arpejos nas três primeiras cordas da guitarra, Lo Surdo é capaz de tocar 129 notas por segundo usando a técnica de sweep picking.

Discografia 

 2020 - Destiny (Sanremo Music Awards Compilation 2020)
 2022 - Full Emersion

Ligações externas 

 

Naturais de Roma
Guitarristas de rock
Guitarristas da Itália